Dette er en oversigt over spillertrupperne fra hver nation der kvalificerede sig til Europamesterskaberne i håndbold 2010 for kvinder i Danmark og Norge. Turneringen startede 7. december 2010 og sluttede med finalen i Herning den 19. december 2010.

Hver land skulle inden 3. november aflevere en liste på 28 spillere til European Handball Federation, hvor den endelige trup på 16 spillere først skulle offentliggøres dagen før turneringsstart. De resterende 12 spillere er berettigede til at blive indkaldt som reserve efter gruppespillet.

Gruppe A

Bruttotruppen for Danmarks håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Rumæniens håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Spaniens håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Serbiens håndboldlandshold.

Gruppe B

Bruttotruppen for Kroatiens håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Montenegros håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Ruslands håndboldlandshold.

Gruppe C

Bruttotruppen for Hollands håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Tysklands håndboldlandshold.

Bruttotruppen for Sveriges håndboldlandshold.

Gruppe D

Bruttotruppen for Norges håndboldlandshold.

Kilder 

EM
2010